Renato ist als italienische, spanische und portugiesische Variante des spätrömischen Namens Renatus mit der Bedeutung „Der Wiedergeborene“ ein männlicher Vorname.

Namensträger 
 Renato de Araújo Chaves Júnior (Renato; * 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Renato Augusto (* 1992), brasilianischer Fußballspieler
 Renato Balestrero (1898–1948), italienischer Automobilrennfahrer
 Renato Ballerini (1877–1954), italienisch-schweizerischer Maler, Bildhauer, Illustrator und Journalist
 Renato Bongioni (* 1941), ehemaliger italienischer Radrennfahrer
 Renato Borsato (1927–2013), italienischer Maler
 Renato Bruson (* 1936), italienischer Sänger (Bariton)
 Renato Buso (* 1969), italienischer Fußballspieler
 Renato Cappellini (* 1943), italienischer Fußballspieler
 Renato Casarotto (1948–1986), italienischer Bergsteiger
 Renato Castellani (1913–1985), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Renato Cesarini (1906–1969), argentinisch-italienischer Fußballspieler und -trainer
 Renato Cinquini, italienischer Filmeditor
 Renato Dirnei Florencino (* 1979), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Renato Frederico (Renato; * 1957), brasilianischer Fußballspieler
 Renato Gaúcho (* 1962), brasilianischer Fußballspieler
 Renato Guttuso (1911–1987), italienischer Maler, Kunstkritiker und Politiker
 Renato Iturrate (1922–2021), chilenischer Radrennfahrer
 Renato Kelić (* 1991), kroatischer Fußballspieler
 Renato Lessa (* 1954), brasilianischer Politikwissenschaftler
 Renato Andrew Lima de Carvalho (* 1999), brasilianischer Beachvolleyballspieler
 Renato Magi (1913–1951), italienischer Motorradrennfahrer
 Renato Maranta (1920–1954), Schweizer Komponist und Schriftsteller
 Renato Meneghetti (* 1947), italienischer Künstler
 Renato Mocellini (1929–1985), italienischer Bobfahrer aus Südtirol
 Renato Olmi (1914–1985), italienischer Fußballspieler
 Renato Parascandolo (* 1945), italienischer Journalist, Autor und Dozent
 Renato Parravicini (1915–1967), italienischer Filmschaffender
 Renato Petronio (1891–1976), italienischer Steuermann im Rudersport
 Renato Poljak (* 1997), österreichischer Basketballspieler
 Renato Rascel (eigentlich: Renato Ranucci; 1912–1991), italienischer Sänger und Schauspieler
 Renato Renner (* 1974), Schweizer Physiker und Hochschullehrer
 Renato Restelli (* 1949), italienischer Maler, Bildhauer, Historiker und Schriftsteller
 Renato Rivera (* 1985), mexikanischer Fußballspieler
 Renato Ruggiero (1930–2013), italienischer Politiker und Diplomat
 Renato Russo (1960–1996), brasilianischer Sänger und Komponist
 Renato Sanches (* 1997), portugiesischer Fußballspieler
 Renato Scarpa (1939–2021), italienischer Schauspieler
 Renato Schuch (* 1980), deutsch-brasilianischer Schauspieler
 Renato Sellani (1926–2014), italienischer Jazzmusiker (Piano, Komposition)
 Renato Simoni (1875–1952), italienischer Dramatiker, Kritiker, Journalist, Regisseur und Librettist
 Renato Simunović, bekannt als RIN (* 1994), deutscher Rapper
 Renato Steffen (* 1991), Schweizer Fußballspieler
 Renato Tapia (* 1995), peruanischer Fußballspieler
 Renato Tosio (* 1964), Schweizer Eishockeytorwart
 Renato Ugo (* 1938), italienischer Chemiker
 Renato Ulrich (* 1983), Schweizer Freestyle-Skisportler
 Renato Usatîi (* 1978), moldauischer Unternehmer und Politiker
 Renato Wyss (* 1966), Schweizer Unihockeytrainer
 Renato Zaccarelli (* 1951), italienischer Fußballspieler und -trainer

sowie
 Camillo Renato († 1575), antitrinitarischer Täufer

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Italienischer Personenname
Portugiesischer Personenname
Spanischer Personenname

es:Renato
it:Renato